Anaïs Favron ( - ), animatrice de télévision canadienne
 René Favron ( - ), également connu comme « Père Favron », prêtre catholique français